Ruby Princess — круизное судно компании Princess cruises

Описание 
Корабль принадлежит компании Carnival Corp. Построен в 2008 году. В октябре 2018 реновация

Вирус 
Полиция Австралии, штат Новый Южный Уэльс, в ходе следствия допросила капитана, изъяла логи электронных приборов / черные ящики корабля, в марте 2020 года корабль стал причиной вируса в Австралии, пассажиры по разрешению были высажены в порту Сидней без измерения температуры. 15 человек погибло.

Примечания

Ссылки 
 ТТД

Суда, связанные с пандемией COVID-19
Круизные суда
Пандемия COVID-19 в Австралии и Океании